

Toponyme 

 Barce, un village polonais.

Artillerie 
 Un barce, ancien canon.